Malá synagoga může být jedna z těchto synagog:
 Malá synagoga ve Velkém Meziříčí
 Popperova synagoga (Krakov), zvaná též Malá synagoga